Джозеф Чарльз Бекуэрт (; 24 мая 1886, Бельгия — 12 января 1982, США) — американский натуралист, ботаник, энтомолог, малаколог, профессор Музея сравнительной зоологии Гарвардского университета.

Биография 
Родился 24 мая 1886 года в Торхаут (около Брюгге, Бельгия). Школьником проявлял интерес к растениям и моллюскам. Получил научную степень по ботанике (Dr. Phil.) в 1908 году в Гентском университете (Гент). Также был энтомологом и малакологом во время работы в Африке в экспедиции в Бельгийское Конго (1910—1915), во время которой изучал не только растения, но и моллюсков. В 1916 эмигрировал в США, став с 1921 его гражданином.

 1917—1922 — работал исследователем в Американском музее естественной истории, преподавал энтомологию в Harvard Medical School
 1927 — женился на Фрэнсис Браун (Frances Brown) из Огайо, у них было двое детей
 1929—1956 — куратор насекомых в Museum of Comparative Zoology в Гарварде (США)
 1951—1956 — профессор зоологии в Museum of Comparative Zoology в Гарварде (США)
 1954 — президент American Malacological Union
 1956—1960 читал лекции по биологии в Университете Хьюстона
 1973 — совместно с Walter Bernard Miller (1918—2000) опубликовал монографию о моллюсках The Mollusks of the Arid Southwest
 1980 — вместе с женой переехали в Амхерст, Массачусетс к дочери Хелен Холмс (Dr.Helen Holmes)
Был активным членом (с 1923) и президентом (1928, 1935-36, 1942-43) одного из старейших энтомологических обществ Америки — Cambridge Entomological Club; также был членом редколлегии его журнала Psyche в 1947—1956 годах.

Умер в Амхерсте, Массачусетс (США) в возрасте 95 лет.

Труды 
Опубликовал более 250 статей, из них более 50 по моллюскам, а остальные по насекомым и растениям. Среди описанных новых видов муравей Paratrechina tococae Wheeler & Bequaert, 1929, оса Nectarinella Bequaert, 1938, муха Austrolfersia struthionis Bequaert, 1953 и другие таксоны.

 Bequaert, J. (1921). Insects as food: How they have augmented the food supply of mankind in early and recent times. Natural History Journal. 21:191-200.
 Bequaert, J. (1926). The date of publication of the Hymenoptera and Diptera described by Guérin in Duperrey’s «Voyage de La Coquille.» — Entomologische Mitteilungen 15: 186—195.
 Pilsbry H. A. & Bequaert J. (1927). «The Aquatic Mollusks of the Belgian Congo. With a geographical and ecological account of Congo malacology». Bulletin of the American Museum of Natural History 53(2): 69-602. PDF.
 Wheeler, W. M.; Bequaert, J. C. (1929). Amazonian myrmecophytes and their ants. — Zool. Anz. 82: 10-39
 Bequaert J. (1938). A new North American mason-wasp from Virginia (Washington). 79-87.
 Bequaert, J. (1941). Pseudodynerus, a neotropical complex of eumenine wasps (Hymenoptera, Vespidae). — American Museum Novitates, 1106, 1-10.
 Bequaert J. (1948). Monograph of the Strophocheilidae, neotropical family of terrestrial mollusks. The Museum, Cambridge: 210 pp.
 Bequaert J. (1950). Studies in the Achatininae, a group of African land snails. The Museum, Cambridge: 216 pp.
 Bequaert J. & Miller W. B. (1918—2000). (1973). The mollusks of the arid Southwest, with an Arizona checklist. University of Arizona Press, Tucson: xvi + 271 p.

Признание 
Был избран членом многих крупных научных обществ:

 Zoological Society of France
 Entomological Society of America
 Belgian Royal Society of Entomology
 Belgian Society of Tropical Medicine
 Royal Institute of Colonial Belgium
 Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea
 Natural History Society of North Africa

В честь Бекуэрта назван род растений Bequaertiodendron (Sond.) Heine & J.H.Hemsl., змея, лягушка и несколько видов муравьёв:

Патронимы (муравьи) 
 Aenictogiton bequaerti Forel, 1913
 Anochetus bequaerti Forel, 1913
 Azteca bequaerti Wheeler, 1929
 Camponotus confluens bequaerti Forel, 1913
 Cataulacus bequaerti Forel, 1913
 Centromyrmex bequaerti (Forel, 1913)
 Strumigenys bequaerti Santschi, 1923
 Crematogaster bequaerti Forel, 1913
 Dorylus bequaerti Forel, 1913
 Monomorium bequaerti Forel, 1913
 Pheidole bequaerti Forel, 1913
 Phrynoponera bequaerti Wheeler, 1922
 Tetramorium bequaerti Forel, 1913

Примечания

Литература 
 Clench, W. J. 1982. Joseph Charles Bequaert 1886—1982. — Nautilus 96(2):35.

Ссылки 
 Biography by Charles H. Smith, Joshua Woleben and Carubie Rodgers
 Joseph Charles Bequaert Papers, circa 1922—1949 from the Smithsonian Institution Archives

Энтомологи США
Малакологи США